Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Royal Guard Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Vítězem minulého ročníku ještě pod jménem VTR Open byla dvojice Paolo Lorenzi a Potito Starace, kteří se však rozhodli v tomto ročníku nenastoupit spolu. Lorenzi hrál s Filippo Volandrim, vypadli ve čtvrtfinále, kde podlehli pozdějším vítězům páru Oliver Marach a Florin Mergea. Starace nastoupil ve dvojici s Danielem Braccialim, ti podlehli také ve čtvrtfinále nejvýše nasazené dvojici Marcel Granollers a Marc López.

Marach a Mergea získali titul, když ve finále porazili kolumbijskou dvojici Juan Sebastián Cabal a Robert Farah Maksúd ve dvou setech 6–3 a 6–4.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksúd (finále)
 ' Oliver Marach /  Florin Mergea (vítězové)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2014
ATP World Tour 2014